Pseudoarthonia is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Pseudoarthonia punctiformis

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht